Sminthurinus är ett släkte av urinsekter. Sminthurinus ingår i familjen Katiannidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Sminthurinus